Scyphellandra är ett släkte av violväxter. Scyphellandra ingår i familjen violväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Violväxter
Scyphellandra